Сезон 2012/2013 стал для Рома 80-м в Чемпионате Италии. Команда впервые за 15 лет не играла в еврокубках.
После неудачи в прошлом сезоне руководство уволило главного тренера Луиса Энрике. На его место был назначен уже тренировавший команду ранее Зденек Земан. Команда играла ярко, но нестабильно, и в начале февраля Земан был уволен после поражения в 23 туре от Кальяри. Команда находилась к 23 туру на 8-м месте. На место Земана исполняющим обязанности главного тренера был назначен его ассистент Аурелио Андреацолли. Он вывел команду на 6-е итоговое место — этого оказалось недостаточно для квалификации в еврокубки.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

20.040.000

Зима 

6.100.000

Ушли из клуба

Лето 

14.150.000

Зима 

0

Общие убытки:26.140.000

Общая прибыль:14.150.000

Разница:11.990.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2012/2013
Рома